Gölcük (türkisch: „Teich“ oder „Pfütze“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
Gölcük (Çardak), Dorf in der Provinz Denizli
Gölcük (Kocaeli), Kreisstadt in der Provinz Kocaeli
Gölcük Gölü, See in der Provinz Isparta